Bäversjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bäversjön (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (46,5 ha)
Bäversjön (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (35,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn